Вікторія Дауйотите-Пакярене ( Viktorija Daujotytė-Pakerienė, народ. 1 жовтня 1945, с. Кейнішкес Тельшяйського району) — литовська літературознавиця.

Біографія 
Закінчила Вільнюський університет, в якому й працює з 1971 року. Член Союзу письменників Литви з 1975 року. Габілітований доктор наук, професор Вільнюського університету, член-експерт Академії наук Литви. Лауреат Національної премії (1993), премії «Злагода» (, 1996).

Нагороджена офіцерським хрестом орденом Великого князя литовського Гедиміна (2002). Член Фонду русько--литовської співпраці імені Юргіса Балтрушайтіса

Діяльність 
Авторка безлічі підручників для шкіл і вищих навчальних закладів, монографій з теорії літератури, литовської поезії, біографії та творчості Юргіса Балтрушайтіса, Саломеї Неріс, Яніни Дягутіте, Юстінаса Марцінкявічюса, жіночої літератури. Укладачка й авторка вступних статей антології литовських віршів у прозі (1987), вибраних творів, листів, есе Вінцаса Миколайтіса-Путінаса (1982), Мотеюса Густайтіса (1984), Саломеї Неріс (1994 ; 1999), бесід з Марцеліюсом Мартінайтісом (1998) та інших видань.

Книги 

 Jurgis Baltrušaitis: (monografija). Vilnius, 1974.
 Lyrikos teorijos pradmenys (mokymo priemonė aukštosioms mokykloms). 1984.
 Lietuvių filosofinė lyrika. Vilnius, 1977.
 Kas tu esi, eilėrašti? Vilnius: Vaga, 1980.
 Юргіс Балтрушайтіс: монографічний нарис. Вільнюс: Vaga, 1983.
 Janina Degutytė (monografinė apybraiža). Vilnius: Vaga, 1984.
 Lyrikos būtis. Vilnius: Vaga, 1987.
 Lietuvių eilėraštis proza. 1987.
 Vinco Mykolaičio-Putino lyrika. Vilnius, 1988.
 Tautos žodžio lemtys. XIX amžius. Vilnius, 1990..
 Moteriškosios literatūros epistema. 1991.
 Moters dalis ir dalia. Vilnius, 1992.
 Su Jurgiu Baltrušaičiu. Vilnius: Regnum, 1994.
 Salomėjos Nėries ruduo. 1995.
 Lyrika mokykloje. 1995.
 Janina Degutytė. Atsakymai. 1996.
 Kalbos kalbėjimas. Vilnius: Regnum, 1997..
 Šatrijos Raganos pasaulyje: gyvenimo ir kūrinių skaitymai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997..
 Trys sakiniai. Kaunas: Šviesa, 1997..
 Tekstas ir kūrinys. Vilnius: Kultūra, 1998..
 Prilenktas prie savo gyvenimo. 1998.
 Salomėja Nėris: gyvenimo ir kūrybos skaitymai. Kaunas: Šviesa, 1999. (Gyvenimas ir kūryba; 43)
 Kultūros šalys ir nuošalės. Vilnius, 2000..
 Literatūros filosofija. Vilnius, 2001..
 Parašyta moterų. Vilnius, 2001..
 Sakiniai: esė. Vilnius: Tyto alba, 2002.
 Literatūros fenomenologija. Problematikos kontūrai. 2003.
 Raštai ir paraštės. Apie Justino Marcinkevičiaus kūrybą. 2003.
 Salomėja Nėris: fragmento poetika. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
 Mažoji lyrikos teorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.
 Perrašai: eiliuoti tekstai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
 Žmogus ir jo kalnas: apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: asmenybės fenomenologija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.

Примітки

Посилання 

 Дауйотіте-Пакярене Вікторія
 Viktorija Daujotytė-Pakerienė  

Викладачі Вільнюського університету
Литовські літературознавці
Випускники Вільнюського університету
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих